Luisa Isabel de Francia (en francés: Louise-Élisabeth de France; Palacio de Versalles, 14 de agosto de 1727-ibidem, 6 de diciembre de 1759) fue una princesa francesa y luego duquesa consorte de Parma. Era hija del rey Luis XV de Francia y de su esposa, María Leszczyńska.

Primeros años 

Luisa Isabel era la hija mayor del rey Luis XV de Francia y de su consorte, María Leszczynska y hermana gemela de Ana Enriqueta de Francia. Junto a su hermana gemela, fue bautizada en Versalles el 27 de abril de 1737. Era conocida en la corte como Madame Royale, Madame Première y Madame Isabel. Era la hija favorita de su padre, quien la llamaba afectuosamente Babette.

Isabel fue criada en Versalles junto a su hermana gemela, Ana Enriqueta, sus hermanas María Luisa y Adelaida, y su hermano, el delfín Luis. Era conocida por ser muy inteligente y por aprender rápido. Ella y su hermano fueron los únicos que se casaron, y solo Adelaida y Victoria vivieron para ver la caída del Antiguo Régimen bajo el reinado de su sobrino, Luis XVI.

A diferencia de sus hermanas menores, que fueron criadas en el ambiente estricto de la Real Abadía de Fontevraud, Luisa Isabel se crio en un entorno familiar y amoroso en Versalles.

Matrimonio 

El 25 de octubre de 1739, Luisa Isabel contrajo matrimonio por poderes en Alcalá de Henares, España, con el infante Felipe de España, tercer hijo del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, Isabel Farnesio. Después de unas magníficas fiestas, dejó llorando Versalles para ir a España el 30 de agosto de 1740, dejando atrás a su querida hermana gemela. En octubre de 1748, ella y su esposo se convirtieron en duque y duquesa de Parma. 

En el momento de su llegada a España, la etiqueta en la corte española era mucho más estricta que la de Versalles, y, para empeorar las cosas, Luisa Isabel descubrió que su suegra, la reina Isabel, era dominante. Como resultado, ella pasaba la mayor parte de su tiempo lejos de la reina, jugando con sus muñecas. Luisa Isabel escribió de su infelicidad a su padre.

Descendencia 
El matrimonio no fue feliz, sin embargo, ambos tuvieron tres hijos:

 Isabel (1741-1763), esposa del futuro emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico; tuvo dos hijos que murieron en la infancia.
 Fernando (1751-1802), duque de Parma de 1765 a 1802. Casado con María Amelia de Habsburgo-Lorena; con descendencia.
 María Luisa (1751-1819), esposa del rey Carlos IV de España; con descendencia.

Muerte 
Luisa Isabel se destacó por su carácter ambicioso y su afán de conseguir a toda costa una corona, razón por la cual pasó largas temporadas intrigando en Versalles, donde enfermó y murió de viruela el 6 de diciembre de 1759, con solo 32 años. Fue enterrada junto a su hermana gemela, Ana Enriqueta, en la Basílica de Saint-Denis.

Galería

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Casa de Borbón-Parma
Duquesas consortes de Parma
Hijas de Francia del siglo XVIII de la dinastía de los Borbones
Infantas de España por matrimonio
Gemelos
Consortes reales de la casa de Borbón de Francia